Васи́ль Андрі́йович Цуркан (26 грудня 1978, с. Черповоди, Уманський район, Черкаська область — 24 липня 2015,  с. Піски, Ясинуватський район, Донецька область) — український військовик, учасник російсько-української війни 2014—2017 рр., сержант Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Закінчив Черповодську ЗОШ, працював механізатором в СВК «Черповоди». Мобілізований до складу Збройних сил України 31 січня 2015 року. Солдат, 93-тя окрема механізована бригада.

24 липня 2015-го поблизу селища Піски Ясинуватського району внаслідок підриву військового автомобіля на фугасній міні загинули сержант Віталій Сапєгін, солдати Юрій Доронін та Василь Цуркан, двох вояків госпіталізовано.

Без Василя лишились мама, дружина, двоє синів — Микола 2000 р.н. й Андрій 2007 р.н.

27 липня липня 2015-го похований в Черповодах.

Вшанування 
18 грудня 2015 на фасаді Черповодівського НВК було відкрито меморіальну дошку пам'яті захисника України Василя Цуркана.

Джерела 
 Цуркан Василь Андрійович
 В селі Черповоди відкрили меморіальну дошку герою АТО Василю Цуркану
 Небесна Гвардія

Уродженці Уманського району
Загинули в автомобільних аваріях
Померли в Ясинуватському районі
Поховані в Уманському районі